Die Football League Third Division 1961/62 war die 35. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Portsmouth und daneben stieg auch das zweitplatzierte Grimsby Town in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1962/63 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Bristol Rovers und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Torquay United, Lincoln City, der FC Brentford und Newport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1962/63 der Fourth-Division-Meister FC Millwall und die dahinter platzierten Colchester United, AFC Wrexham sowie Carlisle United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1961-62 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1961/62
Fußballsaison 1961/62